Plenert ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Plenert (* 1953), deutsche Schauspielerin, Theaterregisseurin, Rundfunksprecherin, Journalistin und Buchautorin
 Gudrun Steinbrück-Plenert, deutsche Filmeditorin
 Thomas Plenert (* 1951), deutscher Kameramann
 Wolfgang Plenert (1921–2000), deutscher Pädiater und Hochschullehrer